Иван Бойченко:
 Бойченко, Иван Васильевич (1948—2007) — украинский и советский философ, педагог.
 Бойченко, Иван Васильевич (1896—1959) — украинский советский художник.